Il doppio del torneo di tennis Salou Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Murphy Jensen e Francisco Montana che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Carl Limberger 5-7, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Juan Carlos Báguena /  Federico Mordegan (semifinali)
 Martin Damm /  Gustavo Garetto (quarti di finale)

 José Manuel Clavet /  Vicente Solves (primo turno)
 Leonardo Lavalle /  Tim Trigueiro (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Salou Challenger 1991